Акмола́ — многозначный термин:

 Акмола — название столицы Казахстана города Астана в 1992—1998 годах.
 Акмола — название международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в 1992—1998 годах.
 Акмола — название железнодорожной станции «Астана-1» города Астаны в 1994—2001 годах.
 «Акмола» — энциклопедическое издание об Акмолинской области.
 «Акмола» — бывшее название футбольного клуба из Степногорска.
 «Акмола» — бывшее название футбольного клуба из Кокчетава.

См. также 
 Акмолинская область
 Акмол — сельский округ в составе Целиноградского района Акмолинской области Казахстана.
 Акмол — село, административный центр сельского округа Акмол.